Ermisch ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Ludwig Ermisch (1652–1722), deutscher lutherischer Theologe, Pastor und Braunschweiger Superintendent
 Conrad Ermisch (1855–1888), deutscher Illustrator sowie Genre- und Historienmaler
 Günter Ermisch (* 1933), deutscher Ministerialbeamter und Staatssekretär

 Luise Ermisch (1916–2001), deutsche Politikerin (SED)
 Marc Ermisch (* 1976), deutscher Autor, Regisseur und Schauspieler
 Stefan Ermisch (* 1966), deutscher Bankmanager
 Richard Ermisch (1885–1960), deutscher Architekt